A Áustria competiu na maioria dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, perdendo apenas os Jogos Olímpicos de Verão de 1920, do qual foi barrada por causa do seu papel na Primeira Guerra Mundial. O país foi sede dos Jogos por 2 vezes, em Innsbruck nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1964 e de novo nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1976.

Atletas austríacos ganharam um total de 86 medalhas nos Jogos Olímpicos de Verão, e outras 185 nos Jogos Olímpicos de Inverno. A Áustria ganhou mais medalhas no Esqui alpino do que qualquer outro país.

O Comitê Olímpico Nacional da Áustria é o Österreichisches Olympisches Comité, e foi criado em 1908 e reconhecido em 1912.

Quadro de Medalhas

Medalhas por Jogos de Verão

Medalhas por Jogos de Inverno

Medalhas por Esportes de Verão

Medalhas por Esportes de Inverno

Ver Também
 :Categoria:Comitê Olímpico da Áustria

Referências